Вінсент Буено (1985) — австрійський та філіппінський співак.
 Карлос Буено (1980) — уругвайський футболіст, нападник.
 Марія Буено, Марія Естер Андіон Буено — бразильська тенісистка, роки активності якої припадають на 1960-і.
 Марко Буено (1994) — мексиканський футболіст, нападник клубу «Монтеррей».
 Альберто Буено (1988) — іспанський футболіст, нападник клубу «Порту».
 Вітор Буено, Вітор Фрежарін Буе́но (1994) — бразильський футболіст, півзахисник клубу Сан-Паулу".
 Ріо-Буено (ісп. Río Bueno) — річка в провінції Ранко регіону Лос-Ріос Чилі.